

Presentación previa 
El taiwanés Lu Yen-hsun fue el campeón defensor. No pudo defender su título tras perder en primera ronda ante el belga Germain Gigounon

El serbio Dušan Lajović es el nuevo campeón del torneo, tras derrotar en la final al alemán Julian Reister  por walkover (retiro por lesión).

Cabezas de serie 

  Lu Yen-hsun (Primera ronda)
  Julian Reister (Final, retiro)
  Blaž Kavčič (Semifinales)
  Go Soeda (Cuartos de final)

<ol start="5">
  '''Dušan Lajović (Campeón)
  Yuichi Sugita ''(Semifinales)
  Daniel Evans ''(Segunda ronda)
  Hiroki Moriya (Cuartos de final)
</ol>

 Cuadro 
 Q = Clasificado (Qualifier)
 WC = Comodín (Wild Card)
 LL = Perdedor con suerte (Lucky Loser'')
 r = retirado
 w/o = Victoria por incomparecencia

Rondas finales

Cuadro superior

Cuadro inferior

Enlaces externos 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

ATP Challenger Tour 2013
Tenis en 2013
Torneos de tenis en pista dura
Challenger de Seúl 2013